Краса́вина — фамилия.
 Лидия Николаевна Красавина (род. 1927) — доктор экономических наук, профессор.
 Акулина Гавриловна Красавина — сваха из пьесы А. Н. Островского «За чем пойдёшь, то и найдёшь. Женитьба Бальзаминова».

См. также 
 Красавин